Dit is de wereldranglijst van juli 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 juli 1997.

Mannen 07